Тази страница представлява сезон 2022/23 на ОФГ Добрич. Състои се от две подгрупи (Източна и Западна). Шампионите на двете подгрупи играят областен финал.

Източна подгрупа

Отбори

Класиране

Западна подгрупа

Отбори

Класиране

Областен финал 
Шампионите на двете подгрупи играят областен финал за определяне на областен шампион.

Източници 
 Инфо за сезон 2022/23 в bulgarian-football.com

2022/23
Сезон 2022/23 във футбола